Aki Izayoi est une psycho-duelliste du dessin animé Yu-Gi-Oh! 5D's.

Le personnage 
Elle apparaît la première fois comme une froide et impitoyable fille ayant le pouvoir de rendre les monstres et la magie du Duel de Monstres réels, une faculté seulement utilisée à travers l'angoisse et la tristesse. À cause de cela, elle choisit de mettre de la distance entre elle et les gens, croyant que ses pouvoirs sont causés par la marque de Dragon qu'elle possède. Elle est la troisième Pactisant, et joue un deck basé sur les monstres de type Plante et le Dragon Rose Noire. À cause de cela, et de ses facultés, elle est appelée la Rose Noire. Elle cache souvent son apparence avec une cape en lambeaux et couvre sa face avec un masque. 

Il a été confirmé pendant le tournoi de la Fortune Cup que sa marque est en forme d'une des griffes du dragon. Il est possible qu'elle ait des sentiments pour Yusei, car plus tard elle commence à lui ouvrir son cœur. Durant l'arc des Pactisants des Ténèbres, elle affrontera Misty et la battra. Misty croyait qu'elle avait tué son frère Tobi mais c'était en fait Divine qui l'avait tué. Durant la saison 2, elle intègre la Duel Académie avec Lua, Ruka et Dexter. Dans l'épisode 72, elle assiste à un turbo duel en étant à l'arrière de la moto de Yusei, où ce dernier affronte Sherry. Ichisai apparait et essaie de leur jeter un camion pour les écraser. Alors, elle utilise ses pouvoirs pour matérialiser le Dragon Poussière d'Étoile qui les sauve. De cette expérience, Akiza trouve un nouveau respect pour les Turbo Duels et devient à son tour une Turbo Duelliste à partir de l'épisode 75. Après la défaite de Z-One, Aki est diplômé de la Duel Académie et décide de partir à l'étranger pour apprendre la médecine. Cependant, la veille de son départ, ses parents lui disent d'aller voir Yusei pour lui dire au revoir. À ce moment, Aki essaie d'avouer ses sentiments à Yusei mais sans succès.

Enfance 
Dans son enfance, Aki était une fille douce qui aimait son père, Hideo, mais de par la nature de son travail, il ne pouvait pas passer beaucoup de temps avec elle. Pendant un duel amical avec Hideo, il reçoit un appel du travail, ce qui pousse Aki à réveiller ses pouvoirs de "Pactisant". Adolescente, Aki assiste plus tard aux cours de la Duel Académie, où elle cause par inadvertance des accidents à cause de l'instabilité de ses pouvoirs spéciaux. Alors que les étudiants et même sa famille commencent à avoir peur d'elle, elle s'isole de plus en plus, et acquiert la personnalité de la "Rose Noire". Aki est plus tard trouvée par Divine, un personnage mystérieux qui a un profond intérêt en Akiza et en ses pouvoirs.

Carte de Terrain 
 Jardin Infernal

Monstres

Monstre Synchro 
 Dragon Rose Noire
 Rose Splendide

Carte Magie 
 Pot de Sorcellerie
 Puissance Merveilleuse
 Tempête de Parfum
 Porte Fermé des Epines
 Renaissance de l'Esprit
 Epines Perfides
 Sceau de la Rose
 Serviteur du Châtiment
 Graine de Fourberie
 Jardin Infernal

Cartes Pièges

Deck de Turbo Duel

Monstres

Monstres Synchros 
 Dragon Rose Noire
 Rose Splendide

Carte Magie de Vitesse 
 Magie de Vitesse-Accélération d'Invocation
 Magie de Vitesse-Bâton de l'Ange

Cartes Pièges

Voir aussi 
 Yu-Gi-Oh! 5D's
 Liste des personnages de Yu-Gi-Oh! 5D's

Personnage de Yu-Gi-Oh! 5D's